La Colère d'Achille, tableau peint par Jacques-Louis David en 1819 ;
 La Colère d'Achille, film italien de Marino Girolami sorti en 1962.